Die olympische Kombination im Sportklettern der Männer bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurde am 3. und 5. August 2021 ausgetragen. Dieser Wettbewerb fand zum ersten Mal in der Geschichte statt. Der Austragungsort war der Aomi Urban Sports Park.

Modus 
Die olympische Kombination, bestehend aus Speedklettern, Bouldern und Schwierigkeitsklettern, wurde in zwei Runden durchgeführt. Nach der Qualifikationsrunde erreichten acht Sportler die Finalrunde.

Qualifizierte Athleten

Titelträger

Qualifikation

Speed 
Beim Speed wurde von jedem Athleten jeweils ein Versuch auf einen der beiden identischen Wände absolviert. Für die Platzierung wurde die beste Zeit herangezogen.

Bouldern 
Es wurden vier Boulder absolviert. Wertungsgrundlage war das Erreichen der Zielmarke (Top) und Zwischenzielmarke (Zone). Bei Gleichheit der Tops zählten die Anzahl der benötigten Zones. Waren auch diese gleich, zählten die Anzahl der Versuche zu Tops und schließlich Versuche zum Erreichen der Zones.

Lead 
Im Lead wurde zunächst der höchste erzielte Griff zur Wertung herangezogen. Brachte diese zwischen Athleten keine Entscheidung, wurde ausgewertet, welcher Athlet zu diesem Griff die geringste Zeit benötigt hatte.

Finale 
Bassa Mawem konnte aufgrund einer Verletzung, die er sich beim Lead in der Qualifikation zuzog, nicht am Finale teilnehmen.

Speed 
In einem Playoff-System traten nach Setzungen resultierend aus der Speed-Wertung die acht Qualifikanten gegeneinander an und bestimmten in drei Runden alle Plätze.

Hauptrunde

Verliererrunde

Bouldern 
Im Finale wurden drei Probleme gelöst. Auch hier galt die Anzahl der Tops vor der Anzahl der Zones und wenn dieses jeweils keine Entscheidung brachte die Anzahl der Versuche zu diesen Zielen.

Lead 
Wie in der Qualifikation zählte hier der höchste erzielte Griff und bei Gleichheit die Zeit.

Gesamtwertung 
Die Gesamtwertung gestaltet sich wie folgt:

Weblinks 
 Sportklettern auf der Internetseite von Tokio 2020

Einzelnachweise 

Manner
Sportveranstaltung in Kōtō